Amnesia – klub nocny na Ibizie
 Amnesia: Mroczny obłęd – komputerowa gra przygodowa studia Frictional Games
 Amnesia: A Machine for Pigs – komputerowa gra przygodowa studia The Chinese Room i Frictional Games